A Brother's Redemption – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
A Brother's Redemption – cortometraggio del 1915 diretto da Bert Angeles